Llista d'asteroides del 160001 al 161000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|160001-160100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|160101-160200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|160201-160300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|160301-160400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|160401-160500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|160501-160600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|160601-160700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|160701-160800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|160801-160900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|160901-161000 [ modifica]

|-
|}